Buket Rumiya (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Buket Rumiya (Idi Tunong), een plaats in Indonesië